Kocioł (poln. für „Kessel“) heißen folgende

Seen in Polen:
der Jezioro Kocioł (deutsch Kesselsee) in Masuren

Orte in Polen:
Kocioł (Lewin Kłodzki) (ehem. Kuttel), Dorf in der Gemeinde Lewin Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
Kocioł (Pisz) (Groß Kessel), Dorf in der Gemeinde Pisz, Woiwodschaft Ermland-Masuren
Kocioł (Lipnica), Siedlung in der Gemeinde Lipnica, Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern
Kocioł (Górzno), Forsthaus in der Gemeinde Górzno, Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern